Винненден () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Ремс-Мур. Население составляет 27599 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,05 км². Официальный код — 08 1 19 085.

Город подразделяется на 8 городских районов.

2009 Стрельба в школе 

11 марта 2009 г., название города Винненден попало во все сводки международных новостей в связи со стрельбой в школе Альбертвиль-Риальшуле (). Стрелявшим был семнадцатилетний бывший ученик школы. Огонь был открыт без предупреждения. В результате стрельбы погибло 15 человек. Позже нападавший покончил жизнь самоубийством.

Большинство жертв в школе были женского пола: восемь учениц, три преподавательницы и один ученик, как сообщил Гериберт Рех, министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг.

Население

Города-побратимы

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга